Тимошик — українське прізвище. Відомі носії:

 Тимошик Микола Степанович ( 18 січня 1956 р., с. Данина, Ніжинський район, Чернігівська область) — український вчений, журналіст, публіцист, літературний критик, видавець.
 Тимошик Михайло Морозенкович ( 12 червня 1978 р., смт. Підволочиськ, Тернопільська область) — український маркетолог, громадсько-політичний діяч, науковець.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Прізвища на -ик